Ла Чинита има више значења:

 Ла Чинита (Виља Комалтитлан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Чинита (Тустла Чико), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику